Wrightson est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Wrightson (1944-), plongeur américain ;
 Bernie Wrightson (1948-2017), dessinateur de bande dessinée et illustrateur américain spécialisé dans les comic books d'horreur ;
 Patricia Wrightson (1921-2010), auteure australienne de littérature de jeunesse.